María Luisa de Austria-Toscana (Florencia, 31 de octubre de 1845-Hanau, 27 de agosto de 1917) fue princesa de Toscana por nacimiento, y luego princesa de Isenburg-Birstein por matrimonio.

Biografía 

María Luisa nació en Florencia. Fue la octava hija del gran duque Leopoldo II de Toscana, y de su segunda esposa, María Antonieta de las Dos Sicilias. Sus abuelos paternos fueron el gran duque Fernando III de Toscana y Luisa de Borbón-Dos Sicilias. Por parte de madre, sus abuelos eran el rey Francisco I de las Dos Sicilias y María Isabel de Borbón, infanta de España. Fue bautizada en el baptisterio de San Juan en Florencia como María Luisa Anunciada Ana Juana Giuseppa Antonieta Filomena Apolonia Tomasa en honor a su tía paterna, la archiduquesa María Luisa de Austria-Toscana.

María Luisa nació en una época de paz y prosperidad para el Gran Ducado de Toscana, y fue criada en un entorno familiar amoroso. Sin embargo, a la corta edad de tres años, vivió las revoluciones de 1848 que sacudieron a Europa. En febrero de 1849, la familia ducal se trasladó a Gaeta, en la costa occidental de Italia, por seguridad. La gran duquesa María Antonieta viajó por separado con sus dos hijos menores, María Luisa y su hermano, Luis Salvador. La familia permaneció allí por varios meses y fue incapaz de volver a Florencia hasta el 28 de julio de 1849.

María Luisa y su familia fueron obligados a huir de Florencia otra vez el 27 de abril de 1859 debido a la segunda guerra de la independencia italiana. Se refugiaron en Austria. Al final de la guerra tres meses después, su padre Leopoldo II abdicó como gran duque de Toscana el 21 de julio y su hijo, Fernando, le sucedió.

Matrimonio 
El 31 de mayo de 1865, a los veinte años, María Luisa se casó con Carlos de Isenburg-Büdingen en Brandis. Su esposo era nieto de Carlos Federico, último príncipe de Isenburg. En 1866, sucedió a su tío como príncipe de Isenburg-Birstein. El matrimonio tuvo nueve hijos. Carlos murió a los sesenta años en 1899.

María Luisa murió durante la primera guerra mundial, el 27 de agosto de 1917, a los 71 años, en Hanau. Ella y su esposo son los ancestros de la princesa Sofía de Isenburg, esposa de Jorge Federico de Prusia.

Descendencia 
María Luisa y Carlos tuvieron nueve hijos:

 Leopoldo Wolfgang (1866-1933), sucedió a su padre como príncipe de Isenburg. En 1902 desposó a Olga de Sajonia-Weimar-Eisenach, hija del príncipe Hermann de Sajonia-Weimar-Eisenach; tuvieron descendencia. Se casó por segunda vez en 1924 con la condesa María von Dürckheim-Montmartin; sin descendencia.
 María Antonia (1867-1943).
 María Micaela (1868-1919).
 Francisco José (1869-1939), desposó a la princesa Federica de Solms-Braunfels; tuvieron descendencia. Son los bisabuelos de la princesa Sofía de Isenburg.
 Carlos José (1871-1951), se casó morganáticamente con Bertha Lewis.
 Víctor Salvador (1872-1946), desposó a Leontine Rohrer.
 Alfonso María (1875-1951), desposó a la condesa Paulina María de Beaufort-Spontin; tuvieron descendencia.
 María Isabel (1877-1943), desposó a Georg Beyer.
 Adelaida María (1878-1936).

Ancestros 

Princesas de Alemania
Nacidos en 1845
Fallecidos en 1917
Archiduquesas de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Casa de Habsburgo (Rama toscana)
Nacidos en Florencia

Fallecidos en Hesse